Kimmo Rintanen (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière 
Après avoir évolué dans la SM-liiga en Finlande pendant onze saisons, il rejoignit la LNA suisse où il évolue depuis pour les Kloten Flyers. Il a également représenté son pays au sein de  l'équipe nationale finlandaise avec laquelle il remporta la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1998 et au championnat du monde 2000 ainsi que la médaille d'argent aux championnats du monde en 1998, 1999 et 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 21|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 45|| 18|| 17|| 35|| 10||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 48|| 14|| 19|| 33|| 59|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 49|| 13|| 17|| 30|| 12|| 13|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 1995-1996|| TPS Turku|| SM-liiga|| 45|| 19|| 20|| 39|| 2|| 10|| 4|| 6|| 10|| 0
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 46|| 25|| 28|| 53|| 20|| 12|| 5|| 10|| 15|| 0
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 46|| 17|| 23|| 40|| 2|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 35|| 8|| 22|| 30|| 14|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 18|| 44|| 62|| 12|| 11|| 7|| 6|| 13|| 2
|-
| 2000-2001|| TPS Turku|| SM-liiga|| 49|| 23|| 33|| 56|| 10|| 10|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2001-2002|| Kloten Flyers|| LNA|| 44|| 18|| 36|| 54|| 24|| 11|| 3|| 7|| 10||4 
|-
| 2002-2003|| Kloten Flyers|| LNA|| 38|| 17|| 31|| 48|| 8|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| Kloten Flyers|| LNA|| 44|| 20|| 29|| 49|| 14|| 8|| 1|| 8|| 9|| 0
|-
| 2004-2005|| Kloten Flyers|| LNA|| 44|| 21|| 29|| 50|| 12|| 5|| 6|| 5|| 11|| 0
|-
| 2005-2006|| Kloten Flyers|| LNA|| 44|| 23|| 26|| 49|| 36|| 11|| 5|| 7|| 12|| 2
|-
| 2006-2007|| Kloten Flyers|| LNA|| 41|| 24|| 34|| 58|| 16|| 11|| 6|| 6||12 ||2
|-
| 2007-2008|| Kloten Flyers|| LNA|| 50|| 27|| 35|| 62|| 44|| 5||5 || 1|| 6||2 
|-
| 2008-2009|| Kloten Flyers|| LNA|| 50|| 23|| 44|| 67|| 38|| 15|| 6|| 7|| 13||2 
|- 
| 2009-2010|| Kloten Flyers|| LNA|| 48|| 15|| 31|| 46|| 26|| 10|| 5|| 5|| 10||2 
|-
| 2010-2011|| Kloten Flyers|| LNA|| 36|| 14|| 20|| 34|| 8|| 16|| 3|| 2|| 5||6 
|-
| 2011-2012|| HC Lugano || LNA|| 42|| 16|| 20|| 36|| 16|| 1|| 1|| 0|| 1||0

| 481|| 218|| 335|| 553|| 242|| 98|| 41|| 50|| 91|| 20

| 446|| 155|| 224|| 379|| 141|| 72|| 27|| 30|| 57|| 20

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1973
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Lugano
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö